Damaged ("danneggiato" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
Damaged – gruppo musicale australiano
Damaged – album dei Black Flag del 1981
 Damaged – singolo delle TLC del 2003, dall'album 3D
Damaged – album di Razed in Black del 2003
Damaged – album dei Lambchop del 2006
Damaged – album dei Course of Nature del 2008
Damaged – singolo delle Danity Kane del 2008, dall'album Welcome to the Dollhouse